Il existe deux diocèses portant le nom de diocèse de Clogher en Irlande du Nord :

 Diocèse catholique de Clogher dépendant de l'Archidiocèse d'Armagh,
 Diocèse anglican de Clogher dépendant de la Province d'Armagh.

Homonymie